Erik Lallerstedt henviser til:

 Erik Lallerstedt (arkitekt) (1864–1955) – svensk arkitekt og professor
 Erik Anders Lallerstedt (født 1946) – svensk kok, barnebarn af arkitekten Lallerstedt